Red Pill Blues — шестой студийный альбом американской поп-рок-группы Maroon 5. Он был выпущен 3 ноября 2017 года на лейблах 222 и Interscope Records. Это первый альбом группы, выпущенный совместно с мульти-инструменталистом Сэмом Фарраром в качестве официального участника группы, до этого с 2012 года он был лишь участником концертных туров. Название альбома ссылается на выражение «принять красную или синюю таблетку», которое прозвучало в 1999 году в научно-фантастическом фильме «Матрица».

В поддержку альбома было выпущено три сингла: «What Lovers Do» при участии американской певицы SZA, «Wait» и новая версия «Girls Like You» при участии Cardi B. Также в поддержку альбома группа отправилась в Red Pill Blues Tour, который начался 1 марта 2018 года в городе Кито, Эквадор.

История 
После тура в поддержку пятого альбома V (2014), длящегося более трёх лет, Maroon 5 начала планировать следующий альбом. Сначала группа выпустила два коммерческих сингла. 11 октября 2016 года группа выпустила сингл в жанре тропикал-хаус под названием «Don’t Wanna Know» при участии американского рэппера Кендрика Ламара. Другой сингл, «Cold», при участии американского рэпера Фьючера, появился в цифровых магазинах 14 февраля 2017 года, а на CHR — 21 февраля. После короткого перенесённого тура по Северной Америке в марте 2017 года группа стала заканчивать запись материала для шестого альбома в Conway Recording Studios в Лос-Анджелесе, Калифорния. В конце марта группа стала публиковать тизер видео и GIF в аккаунтах участников группы в социальных сетях.

13 августа 2017 года на Teen Choice Awards 2017 Maroon 5 была удостоена Премии десятилетия. В своей речи фронтмен Адам Левин подтвердил, что шестой альбом будет выпущен в ноябре. Позже Левин подтвердил это в интервью с Зейном Лоу на радиостанции Apple Music Beats 1. 4 октября 2017 года группа объявила, что альбом будет называться Red Pill Blues и с 6 октября будет доступен для предзаказа.

Обложка 
Для создания обложки альбома были использованы фильтры Snapchat. На обложке присутствуют все семь участников Maroon 5, изображённых на поляроид-фото с фильтрами на лицах. «Мы все используем Snapchat, и фильтры стали огромной частью нашей жизни, — сказал фронтмен Адам Левин в интервью Billboard в октябре 2017 года. Мы подумали, будет забавно взять более обыденные фотографии группы и добавить немного веселья». Гитарист Джеймс Валентайн добавил: «Это будто часть духа времени. Адам [Левин] и его жена, они просто любят обмениваться фотографиями во время туров. Они всегда накладывают фильтры с лицами друг на друга, я думаю, это берёт начало оттуда. Адам всегда так развлекается».

Синглы 
Выходу альбома предшествовал выпуск двух самостоятельных синглов. Первый сингл «Don’t Wanna Know», при участии американского рэпера Кендрика Ламара, был выпущен 11 октября 2016 года, достиг шестой строчки в чарте Billboard Hot 100 и возглавил такие чарты, как Adult Top 40, Adult Contemporary и Hot 100 Airplay. Премьера музыкального клипа состоялась 14 октября на шоу Today.

Второй самостоятельный сингл «Cold», при участии американского рэпера Фьючера, был выпущен 14 февраля 2017 года, достиг шестой строчки в Billboard Hot 100 и пятой строчки в чарте Adult Top 40. Премьера клипа состоялась 15 февраля.

30 августа 2017 года группа выпустила главный сингл «What Lovers Do» при участии американской R&B певицы SZA. Песня содержит элементы «Sexual», авторами которой являются Дайо Олатунджи, Виктор Радстром и Элина Стридх. Лирик-видео было выпущено 15 сентября 2017 года, а музыкальный клип — 28 сентября.

В своём Твиттере Джеймс Валентайн объявил, что «Wait» будет вторым синглом с альбома. Песня была официально издана 16 января 2018 года, прозвучав на американском радио.

Промосинглы 
Песня «Help Me Out», при участии американской певицы и автора песен Джулии Майклз, была выпущена 6 октября 2017 года вместе с открывшимся предзаказом альбома. Другая песня, «Whiskey», при участии американского рэпера ASAP Rocky, 19 октября 2017 года стала доступна для покупки в цифровых магазинах. В качестве промосингла песня «Wait» была издана 31 октября.

Отзывы критиков 

На сайте Metacritic альбом получил 58 баллов на основе шести рецензий, что означает «в основном неоднозначные или средние отзывы».

Коммерческий успех 
В США Red Pill Blues дебютировал со второй строчки чарта Billboard 200 с 122,000 единиц, эквивалентных альбому, из которых 94,000 были чистыми продажами альбома, что сделало Red Pill Blues шестым альбомом группы, попавшим в топ-10 в стране. 14 ноября 2017 года Red Pill Blues стал золотым альбомом за продажу более 500,000 единиц, эквивалентных альбому в Соединённых Штатах. К концу года количество проданных единиц, эквивалентных альбому, насчитывалось 596,000, из которых 185,000 были чистыми продажами альбома.

Это также шестой альбом Maroon 5, попавший в топ-10 в Австралии, дебютировав с седьмой строчки в ARIA Charts. Альбом был на второй строчке в Canadian Albums Chart, став шестым альбомом, попавшим в топ-5 в Канаде. Кроме того, он дебютировал с шестой строчки в Official New Zealand Music Chart и с двенадцатой в UK Albums Chart.

Список композиций

Участники записи

Maroon 5 
 Адам Левин — вокал, гитара, автор песен, исполнительное производство
 Джесси Кармайкл — клавишные, синтезатор, ритм-гитара, бэк-вокал
 Микки Мэдден — бас-гитара
 Джеймс Валентайн — гитара, бэк-вокал
 Мэтт Флинн — электронные барабаны, перкуссия, бэк-вокал
 Пи Джей Мортон — клавишные, синтезатор, пианино, бэк-вокал
 Сэм Фаррар — клавишные, синтезатор, семплы, бас-гитара, гитара, бэк-вокал, программирование, производство

Дополнительно 

 The Arcade — автор песен, производство
 Afterhrs — производство
 Ник Бейли — производство
 Алекс Бен-Абдалла — автор песен
 Бен Биллионс — производство
 Бенни Бланко — автор песен, производство
 Жульен Бунетта — автор песен, производство
 Дастин Бушнелл — автор песен
 Cirkut — производство
 Diplo — автор песен, производство
 Джейсон Эвиган — производство
 Ян Францино — автор песен
 Тедди Гейгер — автор песен
 Джеймс Алан Галеб — автор песен
 Эндрю Хаас — автор песен
 Бриттани Талия Хаззард — автор песен
 King Henry — автор песен, производство
 Александр Искьердо — автор песен
 Джейкоб Кашер Хиндлин — автор песен, производство
 J Kash — исполнительное производство
 Кендрик Ламар — приглашённый вокал, автор песен
 Луи Ластик — производство
 LunchMoney Lewis — приглашённый вокал, автор песен
 Аммар Малик — автор песен
 Джулия Майклз — приглашённый вокал, автор песен
 Райан Огрен — производство
 Дайо Олатунджи — автор песен
 OzGo — автор песен, производство
 Ной Пассовой — производство
 Фил Пол — автор песен, производство
 Виктор Радстром — автор песен
 Чарли Пут — автор песен, производство
 Рикки Рид — автор песен, производство
 ASAP Rocky — приглашённый вокал, автор песен
 Джон Райан — автор песен, производство
 Тинаше Сибанда — автор песен
 Джиан Стоун — автор песен
 Элина Стридх — автор песен
 SZA — приглашённый вокал, автор песен
 TMS (Питер Келлехер, Том Барнс и Бен Кон) — авторы песен, производство
 Джастин Трантер — автор песен
 Джаред Уотсон — автор песен
 Исайя Техада — клавишные, синтезатор

Чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы 2017 года
Альбомы Maroon 5
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы Interscope Records
Альбомы США
Поп-альбомы
Фанк-альбомы
Альбомы современного ритм-н-блюза
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы софт-рока
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко